Прасни — деревня в Себежском районе Псковской области России.

Входит в состав сельского поселения Себежское. Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 19 жителей.

География 
Находится на юго-западе региона, в лесной местности на восточном прибрежье Себежского озера, на территории национального парка «Себежский», в 8 км к востоку от города Себеж и в 1,5 км к северу от бывшего волостного центра д. Чернея.
Расположена у

В 1,5 км восточнее д. Прасни находится ур. Верховсский Лес с озером

Климат 
Климат, как и во всем районе, умеренно континентальный. Характеризуется мягкой зимой, относительно прохладным летом, сравнительно высокой влажностью воздуха и значительным количеством осадков в течение всего года. Средняя температура воздуха в июле +17 °C, в январе −8 °C. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 130—145 дней в году. Годовое количество осадков — 600—700 мм. Большая их часть выпадает в апреле — октябре. Устойчивый снежный покров держится 100—115 дней; его мощность обычно не превышает 20-30 см..

История 
С января 1995 до июля 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Лавровской волости.

Население

Национальный и гендерный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 89 % от общей численности в 28 чел., из них 10 мужчин, 18 женщин.

Инфраструктура 
Развито личное подсобное хозяйство, любительское рыболовство.

Транспорт 
Деревня доступна по автодороге 58К-564.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района